Ishikawa pode significar:

Ishikawa, uma das 47 províncias do Japão
Ishikawa, cidade japonesa da província de Okinawa
Kaoru Ishikawa, consultor de empresas, defensor do Controlo de Qualidade.
Diagrama de Ishikawa ou Diagrama espinha de peixe - Diagrama para gestão da qualidade

Nota: também pode estar à procura da palavra Ichikawa, outra cidade japonesa localizada na província de Chiba.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos